Ольдендорф (нем. Oldendorf) — топоним.

 Ольдендорф (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Ольдендорф (Луэ) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Ольдендорф (Штаде) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.